Landak kan syfta på följande platser:

Frankrike 

 Landes, departement i regionen Nouvelle-Aquitaine,

Indonesien 

 Desa Landak, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar